

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Darrell Roodt, (1963- ), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma sud-africain ;
 Hendrik Roodt, (1987- ), joueur de rugby à XV sud-africain ;

Toponymie
 Roodt, section de la commune luxembourgeoise d'Ell située dans le district de Diekirch et le canton de Redange ;
 Roodt-sur-Syre, section de la commune luxembourgeoise de Betzdorf ;
 Roodt-sur-Eisch, section de la commune luxembourgeoise de Septfontaines ;
 La gare de Roodt, gare ferroviaire luxembourgeoise.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme